ь (мягкий знак) может означать:

 Ь — буква кириллицы.
Ь - буква расширенной латиницы.
 Ь — серия паровозов.
 Ьмх — серия тепловозов.